Le Complexe sportif de Neder-Over-Heembeek est un hall omnisports situé à Neder-Over-Heembeek en région de Bruxelles-Capitale. Il accueille le Circus Brussels, équipe de première division de basket-ball.

Installations 
Le Complexe sportif Neder-Over-Heembeek se compose des installations suivantes :
 1 salle omnisports :  x  qui se répartit en 2 ou 3 terrains de jeux (basket-ball, volley-ball, handball, football en salle, tennis, badminton et gymnastique sportive) ;
 1 salle d’arts martiaux : 7,5 m x 14 m ;
 1 piscine :  x  ;
 1 bassin d'apprentissage :  x .

Accessibilité 
 Ce site est desservi par les bus 47, 53, 56 et 83. Ce site est également desservi par le tram 3 et le tram 7.

Notes et références 

Stade multifonction en Belgique
Salle de basket-ball en Belgique
Salle de volley-ball en Belgique
Salle de handball en Belgique
Stade de football à Bruxelles
Équipement de tennis
Équipement de badminton
Équipement sportif à Bruxelles
Stade portant le nom d'une ville
Neder-Over-Heembeek